Districtul Washington sau Districtul civil Washington (conform originalului, Washington Township) se poate referi la unul din următoarele paisprezece sub-diviziuni administrative de ordin trei, toate din statul  al Statelor Unite ale Americii,

Statul Kansas (14)

Comitate de la A la K (7) 

 Districtul Washington,  comitatul Anderson, statul  (conform, WA Twp AS - KS);
 Districtul Washington,  comitatul Brown, statul Kansas (conform, WA Twp BN - KS);
 Districtul Washington,  comitatul Chautauqua, statul Kansas (conform, WA Twp CQ - KS);
 Districtul Washington,  comitatul Crawford, statul Kansas (conform, WA Twp CF - KS);
 Districtul Washington,  comitatul Doniphan, statul Kansas (conform, WA Twp DN - KS);
 Districtul Washington,  comitatul Jackson, statul Kansas (conform, WA Twp JK - KS);
 Districtul Washington,  comitatul Jewell, statul Kansas (conform, WA Twp JL - KS);

Comitate de la L la Z (7) 

 Districtul Washington,  comitatul Nemaha, statul  (conform, WA Twp NH - KS);
 Districtul Washington,  comitatul Republic, statul Kansas (conform, WA Twp RP - KS);
 Districtul Washington,  comitatul Saline, statul Kansas (conform, WA Twp SL - KS);
 Districtul Washington,  comitatul Sherman, statul Kansas (conform, WA Twp SM - KS);
 Districtul Washington,  comitatul Smith, statul Missouri (conform, WA Twp SM - KS);
 Districtul Washington,  comitatul Wabaunsee, statul Kansas (conform, WA Twp WB - KS);
 Districtul Washington,  comitatul Washington, statul Kansas (conform, WA Twp WA - KS);

Vezi și 

 Washington (dezambiguizare)
 Comitatul Washington (dezambiguizare)
 Districtul Washington (dezambiguizare)
 Districtul Washington, Arkansas (dezambiguizare) (13)
 Districtul Washington, Illinois (dezambiguizare) (03)
 Districtul Washington, Indiana (dezambiguizare) (46)
 Districtul Washington, Iowa (dezambiguizare) (49)
 Districtul Washington, Kansas (dezambiguizare) (14)
 Districtul Washington, Michigan (dezambiguizare) (03
 Districtul Washington, Missouri (dezambiguizare) (28)
 Districtul Washington, comitatul Knox, statul  (aici, WA Twp KX - ME)
 Districtul Washington, comitatul Le Sueur, statul  (aici, WA Twp KX - MN)
 Districtul Washington, comitatul Beaufort, statul  (aici, WA Twp BF - NC)
 Districtul Washington, comitatul Guilford, statul  (aici, WA Twp GF - NC)
 Districtul Washington, comitatul Grand Forks, statul  (aici, WA Twp KX - ND)
 Districtul Washington, Nebraska (dezambiguizare) (06)
 Districtul Washington, New Jersey (dezambiguizare) (07
 Districtul Washington, Ohio (dezambiguizare) (44)
 Districtul Washington, Oklahoma (dezambiguizare) (03)
 Districtul Washington, Pennsylvania (dezambiguizare) (22
 Districtul Washington, Dakota de Sud (dezambiguizare) (08)
 Township (Statele Unite ale Americii)''

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii
Pagini de dezambiguizare ale districtelor statului Kansas